

Astronomia 
 10722 Monari – asteroide della fascia principale

Persone 
 Carlo Monari – scultore e patriota italiano
 Clemente Monari (1660 circa–dopo il 1728) – compositore e violinista italiano
 Gildo Monari (1918-1994) – ciclista su strada italiano
 Elio Monari (1913-1944) – presbitero, partigiano e antifascista italiano
 Luca Monari (1971) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Luciano Monari (1942) – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Monaro
 Munari